El término Dicearco puede referirse a: 
Dicearco de Etolia, pirata y militar del siglo II a. C.
Dicearco de Mesina, filósofo peripatético del siglo IV a. C.